Grafenau (Böblingen)
Grafenau (Neder-Beieren)